Coenonympha sicula är en fjärilsart som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1847. Coenonympha sicula ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
sicula